MDQ peut référer à :
 Maison de quartier, un espace d'activités dans les villes
 , un questionnaire d'évaluation du trouble bipolaire